Максим (; IV век) — епископ Неаполя, священномученик. День памяти — 10 июня.

Святой Максим был епископом Неаполя с 359 года. Известен как защитник решений Никейского собора. Святой Максим был изгнан из города. Ставший епископом Зосима, исповедовал арианство, но по молитвам святого не мог проповедовать в городе. Святой Максим был умучен в изгнании.

Примечания

Ссылки 
 Краткая информация на сайте католических святых и ангелов  

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Кампании
Христианские святые IV века
Священномученики
Епископы Неаполя
Епископы IV века